Шотландский Первый Дивизион 1909/1910 () — 20-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 16 августа 1909 года и закончился 30 апреля 1910 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1909/1910
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1909 году
Спорт в Шотландии в 1910 году